Ла Калера Дос има више значења:

 Ла Калера Дос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калера Дос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику